

Geografia

Regno Unito 
 Whitwell – villaggio del Derbyshire (Inghilterra)
 Whitwell – villaggio dello Hertfordshire (Inghilterra)
 Whitwell – villaggio dell'Isola di Wight (Inghilterra)
 Whitwell – villaggio del North Yorkshire (Inghilterra)
 Whitwell – villaggio del Rutland (Inghilterra)

Stati Uniti 
 Whitwell – comune del Tennessee